Psyllobora — рід жуків родини сонечок (Coccinellidae).

Єдиний європейський вид — Psyllobora vigintiduopunctata, трапляється з квітня по серпень.

Класифікація 
 Psyllobora borealis
 Psyllobora conspurcata
 Psyllobora nana
 Psyllobora parvinotata
 Psyllobora plagiata
 Psyllobora renifer
 Psyllobora vigintiduopunctata
 Psyllobora vigintimaculata

Примітки 

Сонечка
Роди твердокрилих